Максимилиан Австрийский () — имя нескольких представителей династии Габсбургов:
 Максимилиан I (1459—1519) — император Священной Римской империи (1508—1519)
 Максимилиан II (1527—1576) — император Священной Римской империи (1564—1576)
 Максимилиан III Австрийский (1558—1618) — эрцгерцог, третий сын императора Максимилиана II, великий магистр Тевтонского ордена (1590—1618)
 Максимилиан Эрнст Австрийский (1583—1616) — эрцгерцог, брат императора Фердинанда II
 Максимилиан Франц Австрийский (1756—1801) — эрцгерцог, сын императрицы Марии-Терезии, великий магистр Тевтонского ордена (1780—1801)
 Максимилиан Йозеф Австрийский (1782—1863) — эрцгерцог, великий магистр Тевтонского ордена (1835—1863)
 Максимилиан I (1832—1867) — эрцгерцог Австрийский, император Мексики (1864—1867), брат императора Франца Иосифа I
 Максимилиан Евгений Австрийский (1895—1952) — эрцгерцог, брат императора Карла I